A42 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Gehrden
 A42 – negli scacchi, codice ECO della difesa Robatsch
A42 – autostrada francese